Zapolanka – przysiółek wsi Złatna w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ujsoły
 Zapolanka – szczyt w Beskidzie Żywieckim